Слово и дело может означать:
 Слово и дело государево — система политического сыска в Российской империи.
 «Слово и дело» — исторический роман Валентина Пикуля.
 «Слово и дело» — цикл очерков Михаила Семевского.
 «Слово и дело» — название одной из газет, выходивших в России в 1990-х гг.